«Витязь» — клуб по американскому футболу из Подольска. Многократный участник и бронзовый призёр чемпионата России по американскому футболу, бронзовый призёр Открытой Лиги Черноземья.

История 
Клуб создан в 2012 году небольшой группой бывших и действующих профессиональных спортсменов (Пауэрлифтинг, тяжелая атлетика, легкая атлетика).

Изначальное название клуба, полученное в 2012 году — Подольские «Angels», однако уже в 2013 году клуб был переименован в «Витязь».

С 2013 и 2014 году «Витязь» выступал в ВЛАФ (ELAF), в 2014 году стал победителем Volga Bowl.

С 2015 по 2017 год клуб выступал в Лиге Американского Футбола. В первый же сезон 2015 года стал бронзовым призёром, уступив в полуфинале плей-офф Московским Патриотам в Зеленограде. В сезоне 2016 года «Витязь» вышел в плей-офф и завершил своё выступление на стадии четвертьфинала, в котором Нижегородские «Рэйдерс 52» оказались сильнее в овертайме. В 2017 году «Витязь» в плей-офф не вышел.

Сезон 2018 года клуб начал в Открытой лиге черноземья (ОЛЧ), по результатам игр регулярного сезона «Витязь» в стадию плей-офф не вышел. В 2019 году, сыграв регулярный сезон, клуб попал в число участников плей-офф. В первой игре «Витязь» одолел Московских Юнайтед в Зеленограде, но уступил Петрозаводским Оружейникам в сложнейшей полуфинальной игре в городе Петрозаводске. По результатам сезона 2019 клуб стал бронзовым призёром ОЛЧ.

Тренерский состав 
Владимир Визгин — главный тренер (2013—н.в.)

Станислав Рыбников — координатор нападения (2018—н.в.)

Сергей Виноградов — координатор защиты (2018—н.в.)

Титулы 
Кубок Волги по американскому футболу

  Победитель (1): 2014

Чемпионат России по американскому футболу

  Бронзовый призёр (1): 2015

Открытая лига черноземья

  Бронзовый призёр (1): 2019

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 
 «Витязь» на сайте Комитета по физической культуре и спорту Администрации городского округа Подольск 
 «Витязь» на сайте «Американский футбол» 
 Американский футбол развивается в Подмосковье 
 Финальный рейтинг команд 2019 — first&goal 

Российские клубы по американскому футболу
Спортивные клубы Подольска